Mylohyus est un genre éteint de pécaris, qui vivait en Amérique du Nord et en Amérique centrale au cours du Pliocène et du Pléistocène. Ce genre s'est éteint vers  avant notre ère, après l'arrivée de l'Homme moderne en Amérique.

Description 
Six espèces sont connues, dont la plus célèbre est Mylohyus fossilis. Ce genre comprenait des pécaris plus grands que les spécimens actuels : ils pesaient en moyenne .

Phylogénie

Liste des espèces 
Selon  :
  Mylohyus elmorei
  Mylohyus floridanus
  Mylohyus fossilis, ou Pécaris à long nez, connu aussi sous le nom Mylohyus nasutus
  Mylohyus longirostris
  Mylohyus obtusidens
  Mylohyus temerarius

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Tayassuidae
Mammifère du Pliocène
Artiodactyle du Pléistocène
Genre d'artiodactyles (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1869